Il gruppo dell'alunite è un gruppo di minerali facente parte del supergruppo dell'alunite, individuati in base alla dominante SO4.

I minerali più noti appartenenti a questo gruppo sono l'alunite e la jarosite, l'aspetto generalmente è quello della creta di colore giallo-bruno.

Minerali del gruppo dell'alunite 
 Alunite
 Ammonioalunite
 Ammoniojarosite
 Argentojarosite
 Beaverite-(Cu)
 Beaverite-(Zn)
 Dorallcharite
 Hydroniumjarosite
 Jarosite
 Natroalunite
 Natrojarosite
 Schlossmacherite
 Osarizawaite
 Huangite
 Plumbojarosite
 Walthierite

Note 

Alunite